Красіцький — українське та польське прізвище.

 Красіцький Ігнацій (1735—1801) — польський церковний діяч, філософ, поет, письменник, драматург, перекладач, журналіст. Примас Польщі.
 Красіцький Казімеж — польський дипломат, уродженець Колиндян.
 Красіцький Олександр (1870—1946) — український військовик, підполковник Української галицької армії (УГА).

Див. також 
 Красицький

Українські прізвища
Польські прізвища